

Населені пункти та їхні частини

 Чарновець — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Чарновець — село в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Чарновець — частина села Ленкава в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Чарновець — осада в гміні Решель Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Чарновець — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Чарновець — лісова осада в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Чарновець — лісова осада в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства

Примітки